Municipio de Burton puede referirse a cualquiera de los siguientes en Estados Unidos:

Municipio de Burton, en el condado de Adams, Illinois;
Municipio de Burton, en el condado de McHenry, Illinois;
Municipio de Burton, en Minnesota;
Municipio de Burton, en Misuri;
Municipio de Burton, en Ohio.